

Кшановице — місто в Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Кшановице — гміна в Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Кшановице — село в гміні Кшановице Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Кшановице — частина міста Ополе в Опольському воєводстві